

Toponymes 

 La Couronne, une commune de la Charente ;
 La Couronne, un village de la commune de Martigues (Bouches-du-Rhône) ;
 La Couronne, une montagne de l'île de la Basse-Terre, en Guadeloupe.

Autres 
 La Couronne, une société française de papeterie ;
 La Couronne, la plus vieille auberge de France ;
 La Couronne, bateau construit en 1781, rebaptisé Ça-Ira pendant la Révolution française, commandé par Louis-Marie Coudé en 1795 lors de la bataille de Gênes.

Voir aussi